Одеєнь () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Чочиле.
 Одеєнь () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.